Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Bucharest Open) van 2018 vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2018 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als derde geplaatste titelhoudster Irina-Camelia Begu werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Ons Jabeur.

De als eerste geplaatste Anastasija Sevastova won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Kroatische Petra Martić in twee sets. Sevastova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boekarest op haar naam te schrijven, na eerder de finale te hebben bereikt in 2016. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Twee Belgische deelneemsters, Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska, stonden in de eerste ronde tegenover elkaar – het was Zanevska die met de winst ging lopen. In de tweede ronde werd zij daarna uitgeschakeld door de als vijfde geplaatste thuisspeelster Sorana Cîrstea.

De Nederlandse Arantxa Rus wist de tweede ronde te bereiken – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Olaru speelde samen met Mihaela Buzărnescu, met wie zij de halve finale bereikte. Begu wist met haar partner Andreea Mitu haar titel met succes te verdedigen.

Het via een wildcard toegelaten Roemeense duo Irina-Camelia Begu en Andreea Mitu won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatst Montenegrijns/Belgisch duo Danka Kovinić en Maryna Zanevska. Het was hun eerste gemeenschappelijke titel; Begu had daarnaast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Mitu twee.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde aan de zijde van de Georgische Oksana Kalasjnikova – zij kwamen niet verder dan de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus vormde aan de zijde van de Wit-Russin Lidzija Marozava het vierde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinales waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boekarest 2018
Boekarest